Монме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний захід від Парижа, 11 км на схід від Руана.

Місця та пам'ятки 
 Сади Анжеліки
 Музей механічної музики

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1419,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Монмен 
 Монмен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монмен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена